Taihu bezeichnet:
den Tai-See in China
Taihu (Anqing) (太湖县), Kreis der bezirksfreien Stadt Anqing in der chinesischen Provinz Anhui
Taihu (Tongzhou) (台湖镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongzhou in der chinesischen Hauptstadt Peking
Taihu (Zhuzhou) (太湖乡), Gemeinde im Kreis Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan
Taihu (Binhu) (太湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Binhu in der chinesischen Provinz Jiangsu